

Presentación previa 
Hsieh Cheng-peng y Yang Tsung-hua eran ellos defensores del título, pero cayeron derrotados en semifinales ante Sanchai Ratiwatana y Sonchat Ratiwatana.

Marco Chiudinelli y Franko Škugor ganaron el título tras derrotar en la final Sanchai Ratiwatana y Sonchat Ratiwatana.

Cabeza de serie 

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Finalistas)
  Jeevan Nedunchezhiyan /  Christopher Rungkat (Primera ronda)

<ol start=3>
  Bradley Mousley /  Luke Saville ''(Cuartos de final)
  Andre Begemann /  Alexander Kudryavtsev ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Taipéi 2017